Paul Petrescu poate fi:
 Paul Petrescu (etnolog) (n. 1921 - 18 iulie 2009), etnolog român din SUA.
 Paul C. Petrescu (1915 - 1977), fizician